Arica este un oraș din nordul Republicii Chile.

Arica se mai poate referi la:

Geografie
 Regiunea Arica și Parinacota, Chile
 Provincia Arica, Chile
 Aeroportul Arica  (ACM), Chile
 Arica, Amazonas, oraș din Columbia
 Rio Aricá-açu, afluent al râului Cuiabá, la sud de Cuiabá, Brazilia

Altele
 Batălia de la Arica, parte a Războiului din Pacific
 Institutul din Arica
 Arıca (dezambiguizare), nume de familie turcesc